110 může být:

 110 (číslo) – přirozené číslo
 110 – rok
 110 př. n. l. – rok
 Silnice II/110 – silnice II. třídy na trase Benešov – Kozmice – Ostředek – Sázava
 Messier 110 – kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše
 STS-110 – let raketoplánu Atlantis k Mezinárodní vesmírné stanici v dubnu 2002
 Běh na 110 metrů překážek – lehkoatletická disciplína